ТХ — многозначная аббревиатура:
 ТХ, т/х — теплоход
 ТХ — технические характеристики
 ТХ — технический холдинг
 ТХ, тх — технология, технологический
 ТХ — торговый холдинг
 ТХ — транспортное хозяйство
 ТХ — туберкулёзный хориоретинит
 ТХ — трейнхоп (проезд снаружи поездов)
ТХ - тротхит ( на английском throathit) удар по горлу

Прочее 
 ТХ — русификация аббревиатуры «Tokio Hotel»
 T-X — терминатрикс, вымышленная героиня вселенной «Терминатора»

См. также 
 Тх
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей